1. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet 1994, odbyły się w Niemczech w dniach 17–25 września 1994. Pierwszymi mistrzyniami Europy zostały Dunki, które w finale pokonały gospodynie mistrzostw 27-23. Mecze odbywały się w 4 miastach: Waiblingen, Bonn, Oldenburgu oraz w Magdeburgu.

Grupa A

Grupa B

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

ZWYCIĘZCA ME 1994

Dania PIERWSZY TYTUŁ

Zestawienie końcowe drużyn

Linki zewnętrzne 
 , todor66.com, [dostęp: 10 kwietnia 2017].
 , eurohandball.com, [dostęp: 10 kwietnia 2017].
 Handball – 1994 Women’s European Championship, the-sports.org, [dostęp: 10 kwietnia 2017].

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
1994 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Niemczech
1994 w Niemczech
Piłka ręczna kobiet
Sport w Bonn
Sport w Oldenburgu
Sport w Magdeburgu